Valmsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valmsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 703446-162158), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,05 km²)
Valmsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 708277-159250), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn